Герб муниципального образования — Скопи́нский муниципальный район Рязанской области" Российской Федерации — является официальным символом муниципального образования — Скопинский муниципальный район Рязанской области.

Герб утверждён решением Скопинской районной Думы № 28 от 25 апреля 2013 года.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр под регистрационным номером 226.

Описание герба 
«В пурпурном поле — серебряная, летящая вправо скопа, несущая в лапах три золотых колоса и серебряный молот; в золотой вольной части со скруглённым углом — старинная зелёная княжеская шапка с чёрной собольей опушкой, над которой золотое украшение („городок“) с пурпурным самоцветным камнем. Щит увенчан муниципальной короной установленного образца».

История герба 

26 марта 1997 года состоялось утверждение единого герба Скопина и Скопинского района, разработанного художником Михаилом Шелковенко на основе исторического герба города. В данном варианте герба птица скопа была изображена натурально, в отличие от изображений в гербе Скопина 1779 года и проекта герба 1862 года. Этот герб был внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под № 166, впоследствии это номер стал принадлежать только гербу Скопина.

2 декабря 1997 года решением Скопинской районной Думы от № 122 был утверждён персональный герб Скопинского района. Герб района был внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под № 226.

25 апреля 2013 года решение Скопинской районной Думы от 2 декабря 1997 года № 122 «О гербе Скопинского района Рязанской области» утратило силу. Было утверждено новое Положение о гербе района, в котором описание герба практически не изменилось, но внесено дополнение — «Щит увенчан муниципальной короной установленного образца».

См. также 
 Гербы районов Рязанской области
 Флаг Скопинского района

Примечания

Литература 
 Винклер П. П. Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи, внесённые в Полное собрание законов с 1649 по 1900 г. — , 1990.
 Сперансов Н. Н. Земельные гербы России XII—XIX вв. — , «Советская Россия», 1974.
 Гербы городов Рязанской губернии// Наука и жизнь. — 1980 — № 11
 Официальные символы муниципальных образований Рязанской области (Авторы гербов — М. Шелковенко и др.)// Вестник геральдиста (Информационное изд. Союза геральдистов России). — 2003, № 15. — С. 8—14.

Ссылки 
  WEB-МУЗЕЙ Рязанской геральдики Михаила Шелковенко

Гербы районов России
Гербы Рязанской области
Гербы с муниципальными коронами
Скопа в геральдике
Гербы с изображением корон на щите
Гербы с изображением пшеничного колоса
Гербы с изображением орудий труда